Tyldum ist der Familienname folgender Personen:

 Ingri Aunet Tyldum (* 1983), norwegische Skilangläuferin
 Jon Åge Tyldum (* 1968), norwegischer Biathlet
 Morten Tyldum (* 1967), norwegischer Filmregisseur
 Pål Tyldum (* 1942), norwegischer Skilangläufer
 Per Olav Tyldum (* 1964), norwegischer Politiker